Jabłonna (gemeente in powiat Legionowski)
 Jabłonna (gemeente in powiat Lubelski)
 Jabłonna (Lublin)
 Jabłonna (powiat Legionowski)